Верхвиани — название населённых пунктов в Грузии:

 Верхвиани — село в Сагареджойском муниципалитете края Кахетия.
 Верхвиани (до 2019 г. — Ульяновка) — село в Марнеульском муниципалитете края Квемо-Картли.